Юрий Алексеевич Кубицкий (род. 1950) — советский и российский звукорежиссер. Член Союза Кинематографистов РФ. Лауреат международных и российских кинофестивалей. Доцент кафедры звукорежиссуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Образование 

Ленинградский государственный институт киноинженеров

Деятельность 

 1975—1978 — инженер звукоцеха кинопроизводства Ленинградского радио — телецентра, руководитель отделов первичной записи, электро- и оптического копирования фонограмм;
 1978—2002 — звукорежиссер творческого объединения «Лентелефильм» Ленинградского комитета по телевидению и радиовещанию;
 2002—2005 — доцент кафедры звукорежиссуры СПбГУП;
 С 2005 г. работает в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.
 Автор звукового ряда к более 50 документальным и игровым картинам, часть из которых отмечена наградами Международных и Всероссийских кинофестивалей.
 Звукорежиссер высшей категории.

Избранная фильмография 

 "Море наше Ладожское" (1978)
 "Наш Пушкин" (1979)
 "Поморье" (1979)
 "Узоры Белого моря" (1979)
 "Полководец" (1980)
 "Я помню чудное мгновенье" (1980)
 "Высоцкий: песни-монологи" (1980)
 "Море наше, наша земля" (1980)
 "Ты и я" (1980)
 "Старшее поколение" (1981)
 "Город встречает друзей" (1981)
 "Пушкин в Петербурге" (1981)
 "Летний сад" (1982)
 "Ювелирное дело" (1983)
 "Прикосновение" (1983)
 "Я возвращаю Ваш портрет" (1983)
 "Мои современники" (1984)
 "Булат Окуджава поет свои песни" (1984)
 "Ритмы эстрады" (1984)
 "Набережная науки" (1984)
 "Мы клоуны" (1985)
 "Русь моя" (1986)
 "Что ты умеешь, то ты и есть" (1986)
 "Александровский парк" (1986)
 "Лицедеи" (1984—1986)
 "Переступить черту" (1985)
 "Среда обитания" (1987)
 "Вскую прискорбно" (1987)
 "Дмитрий Лихачев. Я вспоминаю..." (1988)
 "Про то и про се…" (1988)
 "Созвучие" (1989)
 "Русский дом" (1990-1993)
 "История болезни" (1990)
 "Заметки в стиле рок" (1990)
 "Система Станиславского" (1993)
 "Одеон" (1993)
 "Постой, паровоз" (1994)
 "Жил-был великий писатель" (1994)
 "Коммуналка" (1994)
 "Евгений Онегин" (1996—1997)
 "Новый год в конце века" (1998—1999)
 "Неизвестные Дягилевы" (2000)
 "Марлен. Прощание с 60-ми" (2003)
 "Французскій Домъ" (2006)
 "Арбатский романс" (2006)

Награды 
 Приз Всероссийского кинофестиваля документальных фильмов (2004)
 Приз Московского Международного кинофестиваля документальных фильмов (2006)
 Специальный приз международного кинофестивалья "Сталкер-2006" за фильм "Французскій Домъ"

Библиография 
 "Основы звукорежиссуры: творческий практикум". Авторы: Дворко Н.И., Динов В.Г., Шугаль С.Г., Кубицкий Ю.А. - СПб. : Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2005. - 164с.

Ссылки 

Звукорежиссёры России
Звукооператоры СССР
Звукооператоры Санкт-Петербурга